Ни́на И́горевна Дворже́цкая (урождённая Горе́лик; род. 1 января 1961) — советская и российская актриса театра и кино, театральный педагог; народная артистка России (2021).

Биография 
Нина Дворжецкая родилась 1 января 1961 года. Её отец Игорь Иосифович Горелик (1937—1987) был инженером-электронщиком; мать Идилия Анатольевна Старцева — гидом-переводчиком в «Интуристе». Внучка писателя Иосифа Григорьевича Горелика (1907—1961), приёмная внучка писателя Владимира Андреевича Сутырина, за которого после смерти первого мужа вышла замуж её бабушка, хирург-онколог Берта Михайловна Горелик (урождённая Бляхман; 1915—2011). После развода родителей (1967) училась в школе-интернате, потом жила в новой семье отца и с бабушкой. С матерью восстановила отношения только после рождения дочери.

В театральное училище поступила не сразу. После школы пробовала поступать в школу-студию МХАТ, но её не приняли. С третьей попытки поступила в театральное училище имени Щукина (курс А. Г. Бурова). Училище окончила в 1984 году.

Год работала в Театре сатиры.

С 1986 года — актриса Российского академического молодёжного театра.

Доцент кафедры актёрского мастерства Театрального института имени Бориса Щукина. С 2021 года - профессор кафедры мастерства актера.

Семья 
Во время учёбы в училище, 24 марта 1981 года, вышла замуж за студента того же училища Евгения Дворжецкого (1960—1999).
От брака с Евгением Дворжецким у Нины Игоревны двое детей: дочь Анна (1990) и сын Михаил (1999). В 1999 году Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе.

В 2003 году вышла замуж за актёра Алексея Колгана.

Сестра бабушки, Циля Михайловна Сосина (1903—1985), была театральной актрисой.

Творчество

Роли в театре 
 «Кабанчик» 
 «Алёша» 
 «Баня» 
 «Между небом и землёй жаворонок вьется» 
 «Forever» по А. Ибсену. Режиссёр: Райво Трасс —  Клара, мать невесты
  — «Береника» — Береника, царица Палестины 
 «Долгое, долгое детство» 
 «Капитанская дочка» — Екатерина Великая 
 2001 — «Лоренцаччо» Альфреда Де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин —Мария Содерини 
 «Поллианна» — тетя Полли 
 1989 — «Приключения Тома Сойера» М.Твена. Режиссёр: Д. Крэнни — миссис Форбс
 2002 — «Эраст Фандорин» Б. Акунина. Режиссёр: Алексей Бородин — леди Эстер
 2005 — «Инь и Ян. Белая версия» / «Инь и Ян. Чёрная версия». Режиссёр: Алексей Бородин — Лидия
 2006 — «Самоубийца» Н. Эрдмана. Режиссёр: Вениамин Смехов — Серафима Ильинична

Режиссёр 
  — «Мой внук Вениамин» (Л. Е. Улицкая)

Роли в кино 
 1982 — Кафедра
 1985 — Хочу тебе сказать — соседка
 1986 — Наш черед, ребята
 1987 — Забытая мелодия для флейты
 1987 — Крейцерова соната
 1993 — Русский регтайм — Бельгийка
 1998 — Судья в ловушке — миссис Стафф
 2000 — Я вам больше не верю
 2005 — Лола и маркиз
 2008 — На крыше мира — Маргарита Модестовна
 2014 — Ёлки 1914 — Елена Павловна
 2016 — Сдаётся дом со всеми неудобствами — Марина Михайловна

Роли в сериалах 
 2001 — «Сыщики» — капитан милиции
 2001 — «Остановка по требованию-2» — администраторша
 2003 — «Сыщики-2» — Ирина Васильевна
 2003 — «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант»
 2003 — «Другая жизнь» — директриса 
 2008 — «Фотограф» — Татьяна Пална
 2013 — «Оттепель» — Регина Марковна, 2-й режиссёр
 2017 — «Мурка» — «Циля Центнер»
 2019 — «Шифр» — Бромберг, сотрудник геологического института

Работа на ТВ 
 «Оба-на!»
 «Доктор Угол»

Работы на радио 
 «Подросток»
 «Три мушкетера»

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Российской Федерации (2002) — за заслуги в области искусства.
 Народная артистка Российской Федерации (2021) — за большие заслуги в области искусства.

Ссылки 
 Страница актрисы на сайте театра
 Интервью с актрисой для сайта Евгения Дворжецкого

Примечания 

Нина Игоревна
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:РАМТ
Персоналии:Московский театр сатиры